Amerikai Egyesült Államok
 Easton (Connecticut)
 Easton (Illinois)
 Easton (Kalifornia)
 Easton (Kansas)
 Easton (Maine)
 Easton (Maryland)
 Easton (Massachusetts)
 Easton (Minnesota)
 Easton (Missouri)
 Easton (New Hampshire)
 Easton (New York)
 Easton (Nyugat-Virginia)
 Easton (Ohio)
 Easton (Pennsylvania)
 Easton (Texas)
 Easton (Washington)

 Egyesült Királyság
 Easton (Bristol)
 Easton (Cambridgeshire)
 Easton (Dorset)
 Easton (Hampshire)
 Easton (Lincolnshire)
 Easton (Norfolk)
 Easton (Suffolk)
 Easton (Wight-sziget)

 Kanada
 Easton (Új-Skócia)

Egyéb
 Easton, családnév
 Easton, versenyló